Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Belgique 
13e régiment de ligne (Belgique) 
Bataillon léger 12e de ligne Prince Léopold - 13e de ligne

Empire allemand 
 13e régiment de dragons schleswigois-holsteinois
  de chasseurs à cheval
 13e régiment de hussards « roi Humbert d'Italie » (1er régiment de hussards électoral hessois)
 
 
 13e régiment d'uhlans du Roi (1er régiment d'uhlans hanovrien)

États-Unis

Armée de l'Union 

13th Maryland Infantry
13th Ohio Infantry
13th Vermont Infantry

Armée des États confédérés 

 13th Virginia Infantry

France 
13e régiment d'artillerie
13e régiment de chasseurs à cheval
13e régiment de cuirassiers
13e régiment de dragons parachutistes
13e régiment du génie
13e régiment de hussards
13e régiment d'infanterie
13e régiment d'infanterie coloniale
13e régiment d'infanterie légère
13e régiment d'infanterie de marche
13e régiment d'infanterie provisoire
13e régiment d'infanterie territoriale
13e régiment de tirailleurs algériens
13e régiment de tirailleurs de la Garde impériale
13e régiment de tirailleurs sénégalais
13e régiment de voltigeurs de la Garde impériale
13e régiment de zouaves

Russie 
13e régiment de grenadiers d'Erevan de Sa Majesté le Tsar Mikhaïl Féodorovitch

Homonymie d'unités militaires